Stara Planina (en bulgare et en serbe: Стара планина, Stara planina, soit « vieille montagne ») peut faire référence à :

 L', un ordre honorifique bulgare. 
 La chaîne de montagnes Stara Planina.
 La race de chevaux Stara Planina.
 L'Eurorégion Stara Planina, crée en  et regroupant des communes serbes et bulgares.